Cohen pot fer referència a:
 Kohen, un sacerdot jueu
 Cohen (cognom), un cognom jueu molt habitual

 Bernard Cohen (Far Rockaway, Long Island, 1914 - Waltham, Massachusetts, 2003), científic i historiador estatunidenc
 Claude Cohen-Tannoudji (Constantina, Algèria, 1933), físic i catedràtic universitari francès guardonat amb el Premi Nobel de Física 
 Emma Cohen (Barcelona, 1946), actriu, articulista, escriptora i directora de cinema catalana
 Leonard Cohen (1934, Mont-real, Quebec), poeta, novel·lista i cantant 
 Marcel Cohen (1884 – 1974), lingüista francès destacat en el camp de les llengües semítiques, i especialment en la branca etiòpica
 Morris Abraham Cohen o Two-Gun Cohen (Londres o Radzanw, Polònia, 1887 -Salford, Anglaterra, 1970), aventurer
 Oliver Jackson-Cohen (Westminster, Londres, 1986), actor i model anglès 
 Paul Joseph Cohen (1934 – 2007), matemàtic nord-americà 
 Sacha Baron Cohen (1971, Hammersmith, Londres, Regne Unit), actor, humorista i escriptor conegut sobretot pels seus personatges còmics Ali G, Borat i Brüno
 Shaye J. D. Cohen (1948), professor universitari
 Stanley Cohen (1922 – 2020), bioquímic estatunidenc guardonat amb el Premi Nobel de Medicina o Fisiologia l'any 1986